Ґвяздор (звідзар) — вигаданий персонаж, який дарує подарунки напередодні Різдва, з'являється в Познані, Любуській, Куявській та Вармській областях (зокрема, у тих частинах, що були під владою Пруссії), Кашубії та Коцеві, а насамперед у Бидгощі.

Ґвяздор походить від старих гуртів колядників, а назва походить від зірки, яку вони носять. Це була фігура, одягнена в кожух і хутряну шапку, з обличчям, прихованим під маскою або вимазаним сажею. Ґвяздор ніс із собою мішок з подарунками і лозину для неслухняних дітей. Він розпитував дітей про молитви та колядки, знав добрі та погані вчинки і залежно від результату обдаровував або бив лозиною. Нині фігура Ґвяздора стала подібною до Святого Миколая, а зі старих атрибутів має лозину, якою карає неслухняних дітей. Проте досі по домівках часто ходять люди в костюмах Ґвяздора, які за певну плату дарують подарунки та розпитують домочадців, переважно дітей, про поведінку протягом року, знання молитов, віршів чи колядок. Нині, внаслідок міграції та впливу засобів масової інформації та діяльності торговельних центрів, деякі жителі Великопольщі та Кашубії відмовилися від традиції Ґвяздора на користь св. Миколая, але все ж набагато популярнішим у цих регіонах є Гвяздор.

Посилання 
 Діалектології Варшавського університету
 

Різдвяні традиції
Фольклорні персонажі
Культура Польщі